Příjmení Horner nosí více různých osobností:

 Craig Horner (* 1983) – australský herec
 Chris Horner (* 1971) – americký sportovec cyklista
 Jack Horner (* 1946) – americký paleontolog
 James Horner (1953–2015) – americký hudební skladatel
 William George Horner (1786–1837) – britský matematik